A Grande Ilusão (1937), filme com Jean Gabin
 All the King's Men (1949), filme (1949) com Broderick Crawford, distribuído no Brasil como A Grande Ilusão
 All the King's Men (2006), filme (2006) com Sean Penn e Jude Law, exibido no Brasil como A Grande Ilusão

Desambiguações de cinema